Peter Kremer ist der Name folgender Personen:

* Peter Kremer (Schriftsteller) (1901–1989), deutscher Heimatschriftsteller
 Peter Kremer (Schauspieler) (* 1958), deutscher Schauspieler
 Peter Josef Kremer (* 1953), Volkskundler und Historiker (PeKaDe-Verlag)

Siehe auch:
 Peter Krämer